Никола́й Пано́в:
 Панов, Николай Алексеевич (1803—1850) — декабрист, поручик лейб-гвардии Гренадерского полка.
 Панов, Николай Андреевич (1861—1906) — русский поэт, прозаик, журналист.
 Панов, Николай Афанасьевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Панов, Николай Викторович (1875—1932) — актёр театра и кино.
 Панов, Николай Иванович (1921—1996) — полный кавалер ордена Славы.
 Панов, Николай Михайлович (1951—2021) — российский театральный актёр.
 
 Панов, Николай Петрович (1924—2014) — российский учёный, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Панов, Николай Фёдорович (1890—1938) — революционер, политкомиссар.